El municipi de l'illa de Còrsega: Arro (Còrsega).
 Entitat de població del municipi L'Aïnsa a la província d'Osca: Arro (Osca).
 L'organisme policial dels Mossos d'Esquadra: Àrea Regional de Recursos Operatius'''.